Гран-при Сингапура 2020 года (официально ) — отменённая автогонка, несостоявшийся шестнадцатый этап оригинального календаря чемпионата мира Формулы-1 сезона 2020 года, который должен был пройти 20 сентября 2020 года на трассе Марина Бей в Марина-Бэй, Сингапур. Это должен был быть 16-й этап сезона 2020 года, 21-й Гран-при Сингапура в истории — 13-й в рамках чемпионатов Формулы-1 и 13-й на трассе Марина Бей.

Влияние пандемии COVID-19 на мировой спорт

Неопределённости с Гран-при 
Организаторы Сингапурского Гран-при внимательно следят за ситуацией с коронавирусной инфекции COVID-19 и поддерживают открытый диалог с Формулой-1, правительством Сингапура и акционерами, при этом промоутеры выступили с заявлением, в котором говорится буквально следующее:

Проведение гонки за закрытыми дверями экономически нецелесообразно.

На одной из пресс-конференции, проходившей в режиме онлайн, было обозначено, что организаторы Гран-при в Сингапуре ведут переговоры с руководством Формулы-1 о возможности проведения гонки. Представитель промоутеров подчеркнул, что для проведения гонки необходимо подготовить масштабную временную инфраструктуру, в том числе системы освещения, ведь гонка проходит в тёмное время суток, а для этого требуется как минимум три месяца работы.

Отмена гонки 
В Формуле-1 официально подтвердили отмену Гран-при Азербайджана, Сингапура и Японии. Этих этапов не будет во второй половине сезона 2020 года. Этапы в Баку и Сингапуре отменены из-за организационных трудностей подготовки трасс городского типа в условиях пандемии. Организаторы заявили, что всем, кто заранее приобрёл билеты на Гран-при Сингапура, деньги будут возвращены в течение месяца, но уже есть возможность распорядиться ими иначе, сразу зарезервировав билеты на гонку 2021 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Гран-при

Гран-при Сингапура
Спорт в Сингапуре в 2020 году
Формула-1 в сезоне 2020
Сентябрь 2020 года
2020 год в Сингапуре
Отменённые соревнования по моторным видам спорта
Отменённые соревнования по моторным видам спорта из-за пандемии COVID-19
Спортивные соревнования, отменённые из-за пандемии COVID-19